Gustave Monod ist der Name folgender Personen:

* Gustave Monod (Mediziner) (1803–1890), französischer Chirurg 
 Gustave Monod (Pädagoge) (1885–1968), französischer Pädagoge und Beamter